Ileana ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Ileana (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași
 Ileana (Buzău), Dorf im Kreis Buzău

Ileana ist außerdem ein verbreiteter rumänischer weiblicher Vorname.